Traves est une commune française, située dans le département de la Haute-Saône
 Traves est une commune italienne de la province de Turin